

Аллендейл — місто, штат Міссурі
 Аллендейл — місто, штат Нью-Джерсі
 Аллендейл — місто, штат Південна Кароліна
 Аллендейл — селище, штат Іллінойс
 Аллендейл — переписна місцевість в окрузі Солано, штат Каліфорнія
 Аллендейл — переписна місцевість, штат Мічиган